Gaar ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Gaar (1883–1953), österreichischer Philologe
 Franz Xaver Gaar (1911–1993), Fundamentaltheologe
 Reiner Gaar (* 1958), deutscher Komponist und Kirchenmusikdirektor